Dijkhuizen (borg), een vroegere borg bij Appingedam;
 Dijkhuizen (waterschap), een voormalig waterschap bij Appingedam.

Plaatsen
 Dijkhuizen (Achtkarspelen), een streek en buurtschap in de gemeente Achtkarspelen;
 Dijkhuizen (De Wolden), een dorp in de gemeente De Wolden;
 Dijkhuizen (Epe), een dorp in de gemeente Epe;
 Dijkhuizen, historische naam van Eemdijk.

Personen
Dijkhuizen
 Aries Nanning Dijkhuizen (1773-1850);
 Bernard Dijkhuizen (*1949);
 Geerardus Dijkhuizen (1829-1859);
 Guus Dijkhuizen (*1937);
 Henk Dijkhuizen (*1992);
 Marinus Dijkhuizen (*1972).

van Dijkhuizen
 Aalt Gerritsz van Dijkhuizen (1788-1864).